Quartetto n. 6 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 6 di Franz Schubert